Свирка может означать:
 Свирка — малоупотребительное название пихты;
 Свирка — деревня в Тверской области;
 Свирка — река в Краснодарском крае;
 Юрась Свирка — белорусский поэт.

Примечания